Jean Henri Dunant ist der Name folgender Personen:

* Jean-Henri Dunant, Geburtsname von Henry Dunant (1828–1910), Schweizer Gründer des Roten Kreuzes
 Jean Henri Dunant (Politiker) (1934–2015), Schweizer Politiker (SVP)